Þ, þ (торн) — буква расширенной латиницы, использовавшаяся в англосаксонской и исландской письменности, где обозначала звук , который в современном английском передаётся сочетанием букв «th». Образована от руны турисаз. В английском вышла из употребления под конец среднеанглийского периода (XV век); в исландском употребляется и по сей день.

В Ормулуме наряду с обычным торном (þ) используется двойной торн (). Он указывает на то, что предшествующий гласный является кратким.

См. также 
 Список латинских букв

Ссылки